Princip relativity je fyzikální princip, který určuje vlastnosti fyzikální teorie při popisu určitého jevu při použití různých přístupů.

 Galileiho princip relativity
 Einsteinův princip relativity
 Obecný princip relativity

Související články 
 Relativita